FK Chropyně je český fotbalový klub z města Chropyně, který byl založen v roce 1934 pod názvem SK Chropyně. Od sezóny 2012/13 hrál Přebor Zlínského kraje, odkud v sezoně 2017/18 sestoupil a podal přihlášku o dvě soutěže níže do I. B třídy Zlínského kraje (7. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Chropyně s kapacitou 3 000 diváků.

K odchovancům klubu patří mj. Stanislav Vávra, trenérsky zde působili např. Eduard Šabatka, Vlastimil Chytrý či Milan Nekuda.

Historické názvy 

Zdroj:

 1934 – SK Chropyně (Sportovní klub Chropyně)
 1948 – TJ Sokol Chropyně (Tělovýchovná jednota Sokol Chropyně)
 19?? – TJ Jiskra Chropyně (Tělovýchovná jednota Jiskra Chropyně)
 19?? – TJ Technoplast Chropyně (Tělovýchovná jednota Technoplast Chropyně)
 1991 – AFK Chropyně (Alban - Fotbalový klub Chropyně)
 1999 – FK Chropyně (Fotbalový klub Chropyně)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámka:
 Od sezony 2014/15 se ve Zlínském kraji hraje tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
 2019/20: Z důvodu pandemie covidu-19 v Česku byl tento ročník z rozhodnutí FAČR ukončen po třinácti odehraných kolech.
 = sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 
 Odznaky fotbalových klubů: Chropyně 

Fotbalové kluby ve Zlínském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1934
FK Chropyně